Příjmení Meadows nosí více osob:

 Dennis Meadows (* 1942), americký prognostik 
 Donella Meadowsová (1941–2001), americká environmentalistka, manželka Dennise Meadowse
 Earle Meadows (1913–1992), americký atlet
 Jayne Meadows (1919–2015), americká herečka
 Jennifer Meadowsová (* 1981), britská atletka
 John Carver Meadows Frost (1915–1979), britský letecký konstruktér
 Mark Meadows (* 1959), americký republikánský politik a senátor
 Tim Meadows (* 1961), americký herec

jiné
 Meadows (album), album českého klarinetového kvarteta Clarinet Factory (2017)

Anglická příjmení